В данном списке указаны заказы, размещённые авиакомпаниями и другими покупателями и эксплуатантами на самолёты Bombardier CRJ. Серии CRJ100 и CRJ200 больше не выпускаются, однако активно эксплуатируются. Серии CRJ700, CRJ900 и CRJ1000 продолжают выпускаться и эксплуатироваться.

Заказы и эксплуатанты

CRJ100/CRJ200 
Поставки и эксплуатанты 
 Заказ — количество самолётов, заказанных у Bombardier
 Пост — количество самолётов, поставленных Bombardier
 Экс — количество самолётов, эксплуатируемых авиакомпанией

CRJ700/CRJ900/CRJ1000
Поставки и эксплуатанты 
 Заказ — количество самолётов, заказанных у Bombardier
 Пост — количество самолётов, поставленных Bombardier
 Экс — количество самолётов, эксплуатируемых авиакомпанией

Примечания

См. также 
 Bombardier CRJ 
 Bombardier CRJ200 (CRJ100, CRJ200)
 Bombardier CRJ700 (CRJ700, CRJ900, CRJ1000)

Внешние ссылки 

Bombardier Aerospace
Bombardier CRJ website 

Самолёты Bombardier